Ива́н Ильи́ч Артамо́нов:
 Артамонов, Иван Ильич (1899—1918) — участник Октябрьской революции 1917 года.
 Артамонов, Иван Ильич (1914—1985) — майор, Герой Советского Союза.